Litouws handbalteam junioren (mannen)
 Litouws handbalteam junioren (vrouwen)